Ricoh Open 2016 (kobiety)
 Ricoh Open 2016 (mężczyźni)